Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH (AGES) ist eine Gesellschaft im Eigentum der Republik Österreich (Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz und das Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus). Die Gesellschaft wurde im Jahr 2002 aufgrund des Gesundheits- und Ernährungssicherheitsgesetzes () errichtet. Ihre Aufgaben liegen in den Bereichen Ernährungs- und Lebensmittelsicherheit, Gesundheit von Menschen und Tieren, Arzneimittelaufsicht und Strahlenschutz.

Der Sitz der AGES liegt in Wien-Donaustadt. Österreichweit bestehen insgesamt neun Betriebsstätten, die sich auf Wien, Mödling, Graz, Linz, Salzburg und Innsbruck verteilen. Außerdem betreibt die AGES noch Versuchsstationen an anderen Standorten.

Die AGES selbst ist keine Behörde. Ihr sind das Bundesamt für Ernährungssicherheit und das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen angegliedert, die behördliche Aufgaben in den erwähnten Bereichen ausüben. Ferner ist die AGES auch Trägerin des Büros für veterinärbehördliche Zertifizierung.

Geschäftsfelder 
Das Gesundheits- und Ernährungssicherheitsgesetz definiert die Aufgaben der AGES. Diese bestehen insbesondere in Untersuchungen und Begutachtungen in den Bereichen Humanmedizin, Veterinärmedizin, Arzneimittel und Medizinprodukte, Lebensmittel und landwirtschaftliche Betriebsmittel. Dazu gehört insbesondere auch die Mitwirkung bei der Bekämpfung von Infektionskrankheiten, Epidemien und Pandemien.

Die Geschäftsfelder der AGES sind:
 Ernährungssicherung
 Lebensmittelsicherheit
 Medizinmarktaufsicht
 Öffentliche Gesundheit (seit 1. September 2021 Leitung Bernhard Benka, zuvor Leitung Franz Allerberger)
 Strahlenschutz
 Tiergesundheit
 Risikobewertung
 Risikokommunikation
 Wissenstransfer und Forschung

Die Medizinmarktaufsicht wird seit 2013 von Christa Wirthumer-Hoche geleitet.

Angegliederte Einrichtungen

Bundesamt für Ernährungssicherheit 
Das Bundesamt für Ernährungssicherheit ist eine gemäß  Gesundheits- und Ernährungssicherheitsgesetz errichtete Bundesbehörde, der Vollzugsaufgaben im Bereich des Düngemittel-, des Futtermittel-, des Pflanzenschutz-, des Pflanzenschutzmittel-, des Pflanzgut-, des Saatgut-, des Sortenschutz-, des Vermarktungsnormen- und des Chemikaliengesetzes übertragen sind. Der Bundesminister für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus übt die Aufsicht über das Bundesamt aus und bestellt einen der Geschäftsführer der AGES zum Leiter des Bundesamtes. Für die Wahrnehmung seiner Aufgaben bedient sich das Bundesamt des Personals der AGES.

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen 
Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen ist eine gemäß  Gesundheits- und Ernährungssicherheitsgesetz errichtete Bundesbehörde, der Vollzugsaufgaben im Bereich des Arzneimittel-, des Arzneiwareneinfuhr-, des Blutsicherheits-, des Medizinprodukte-, des Rezeptpflicht-, des Gewebesicherheits- und des Suchtmittelgesetzes übertragen sind. Der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz übt die Aufsicht über das Bundesamt aus. Das Bundesamt besteht aus drei Mitgliedern, die von dem Bundesminister bestellt werden und die mit Mehrheitsbeschluss entscheiden. Für die Wahrnehmung seiner Aufgaben bedient sich das Bundesamt des Personals der AGES.

Büro für veterinärbehördliche Zertifizierung 
Das Büro für veterinärbehördliche Zertifizierung ist eine gemäß  Gesundheits- und Ernährungssicherheitsgesetz errichtete gemeinsame Einrichtung der AGES, des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz und des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus.

Weblinks 

 Website der AGES
 Website des Bundesamts für Ernährungssicherheit
 Website des Bundesamts für Sicherheit im Gesundheitswesen
 Website des Büros für veterinärbehördliche Zertifizierung
 AGES Jahresberichte

Einzelnachweise 

Gesundheitsunternehmen (Wien)
Gesundheitspolitik (Österreich)
Ernährungspolitik (Österreich)
Organisation (Lebensmittelhygiene)
Unternehmen der Republik Österreich
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft
Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
Gegründet 2002